Runner – gruppo musicale britannico
 Runner – album dei The Sea and Cake del 2012
 Corridore (runner) – nel baseball, giocatore in attacco sulle basi
 Gilera Runner – persona in grado di andare a velocità elevate "un runner"tenete conto del gioco mirrors edge